Аминта (; йонийски диалект: Αμύντης; ) е древно име, употребявано най-вече в Македония.

Четирима царе на Македония 
 Аминта I (540–495 пр.н.е.)
 Аминта II, „Малкия“ (394/393 пр.н.е.)
 Аминта III (394/393–370 пр.н.е.)
 Аминта IV (359–356 пр.н.е.), син на Пердика III

Други прочути 
 Аминта, син на Бубар и Гигая, дъщеря на Аминта I. Той е персийски управител на Алабанда в Кария.
 Аминта (син на Андромен) († 330 пр.н.е.), офицер на Александър Велики
 Аминта (син на Николаос), офицер на Александър Велики
 Аминта (син на Антиох), македонски благородник
 Аминта (син на Арабей) († 333 пр.н.е.), македонски военачалник на Александър Велики
 Аминта Линкестидски, македонски военачалник на Александър Велики
 Аминта (бематист), пътен измервател (Bematist) по време на похода на Александър
 Аминта, син на Хермагиос
 Аминта, Олимпийски победител 156 пр.н.е. (156. Олимпиада) в момчешки pankration
 Аминта († 25 пр.н.е.), последният цар на Галатия (36-25 пр.н.е.)
 Аминта Никатор, индо-гръцки цар (95–90 пр.н.е.)
 Аминта, хирург, вероятно идентичен с Аментес
 Аминта (коропласт), гръцки коропласт от Мирина, края на 1 век пр.н.е. и началото на 1 век.

Други 
 Аминта (Гьоте), титла на стихотворения от 1797 г. от Йохан Волфганг фон Гьоте

Мъжки имена